Von Fall zu Fall ist der Titel folgender Fernsehserien:

 Von Fall zu Fall (1989), deutsche Fernsehserie (1989 bis 1990) 
 Stubbe – Von Fall zu Fall, deutsche Fernsehserie (1995 bis 2014)